И́горь Смирно́в: Смирнов, Игорь Алексеевич (род. 1944) — российский художник-карикатурист.
 Смирнов, Игорь Валентинович (1926—1989) — советский актёр, балетмейстер и педагог.
 Смирнов, Игорь Викторович (1951—2004) — советский и российский учёный, основатель компьютерных психотехнологий.
 Смирнов, Игорь Дмитриевич (род. 1997) — российский футболист.
 Смирнов, Игорь Иосифович (род. 1937) — русский прозаик, эссеист и публицист.
 Смирнов, Игорь Николаевич (род. 1941) — президент ПМР.
 Смирнов, Игорь Павлович (род. 1941) — советский и немецкий филолог и философ.
 Смирнов, Игорь Петрович (1896 — после 1942) — советский архитектор.